Pinto (Santiago del Estero), een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Pinto (Chili), een gemeente in de Chileense regio Bío-Bío
 Santa Bárbara de Pinto, gemeente in het Colombiaanse departement Magdalena
 Pinto (Madrid), een gemeente in de Spaanse provincie Madrid
 Pinto (paard), een bontgekleurd paard
 Pinto (film), een Amerikaanse western van Victor Schertzinger
 De pintoboon

Een Joodse familie van kooplieden die in de 17e eeuw in Amsterdam woonden:
 Isaac de Pinto
 Huis De Pinto of Pintohuis, hun toenmalig woonhuis
Niet lid van deze familie:

 David Pinto